Anthony Ashley Cooper, earl av Shaftesbury kan syfta på:

* Anthony Ashley Cooper, 1:e earl av Shaftesbury (1621–1683),  engelsk politiker, grundare av whigpartiet
 Anthony Ashley Cooper, 2:e earl av Shaftesbury (1652–1699), engelsk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 3:e earl av Shaftesbury (1671–1713), brittisk moralfilosof och estetiker
 Anthony Ashley Cooper, 4:e earl av Shaftesbury (1711–1771), brittisk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 5:e earl av Shaftesbury (1761–1811), brittisk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 7:e earl av Shaftesbury (1801–1885), brittisk politiker och filantrop
 Anthony Ashley Cooper, 8:e earl av Shaftesbury (1831–1886), brittisk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 9:e earl av Shaftesbury (1869–1961), brittisk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 10:e earl av Shaftesbury (1938–2004), brittisk adelsman
 Anthony Ashley Cooper, 11:e earl av Shaftesbury (1977–2005), brittisk adelsman